Ел Гарбанзал има више значења:

 Ел Гарбанзал (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Гарбанзал (Кордоба), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Гарбанзал (Хилотепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику